Il giorno in più – romanzo di Fabio Volo
Il giorno in più – singolo del 2011 di Malika Ayane
Il giorno in più – film del 2011 diretto da Massimo Venier